Somebody's Mother – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Somebody's Mother –  film del 1926 diretto da Oscar Apfel
Somebody's Mother –  cortometraggio del 2014 diretto da Mandy Fabian